Bacilieri est un nom de famille porté par :
 
 Bartolomeo Bacilieri (1842-1923), cardinal italien,
 Paolo Bacilieri (1965_), auteur de bande dessinée italien,
  (1925-1997), chanteur italien.